

Населені пункти та їхні частини

 Барткув — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Барткув — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Барткув — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Барткув — лісова осада в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки